Závod na 400 metrů překážek žen se odehrál 7. (rozběhy), 8. (semifinále) a 10. srpna (finále). Vyhrála Američanka Kori Carterová. Zuzana Hejnová doběhla ve finále čtvrtá, Denisa Rosolová vypadla v semifinále.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 400 metrů překážek žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 400 metrů překážek
Běh na 400 m překážek